Bestimmtheit steht für:

 Entschiedenheit, gedankliche Festigkeit
 Gewissheit, philosophisch-mathematische Sicherheit
 Definitheit (Linguistik), sprachliche Bezugnahme auf etwas im Äußerungskontext bereits Bekanntes

Siehe auch:

 Bestimmung
 Bestimmtheitsgrundsatz
 Bestimmtheitsmaß